Ce 6/8 bezeichnet Lokomotiven mit sechs Triebachsen und zwei Laufachsen

 SBB Fc 2x3/4 (ab 1920: Ce 6/8 I 14201)
 SBB Ce 6/8II
 SBB Ce 6/8III